— японский композитор и аранжировщик, наиболее известный как автор музыки к сериям игр Tekken, Drakengard, и Nier. В начале своей карьеры в 1994 году он работал Namco, где он занимался в основном написанием музыки для аркадных игр. Помимо видеоигр, он также писал музыку для таких аниме-сериалов, как Working!! и Yuki Yuna Is a Hero, а также создавал аранжировки для J-pop-исполнителей. В 2004 году он основал студию музыкального производства Monaca, специализирующуюся на написании композиций для различных видов медиа.

Биография 
Ещё в детстве Окабэ учился играть на электрооргане, исполняя современную поп-музыку и музыку из кинофильмов. Он не прибегал к помощи учителей, а развивал свои музыкальные навыки, играя в группе и записывая музыку. Среди людей, повлиявших на его творчество, он отмечает Генри Манчини, Эннио Морриконе и Рюичи Сакамото. После окончания Университета дизайна Кобе в 1994 году он устроился в Namco, и его первым проектом стали несколько музыкальных треков для аркадной игры Spiral Fall . Он также работал над Air Combat 22 и занимался аранжировками для версии Tekken 2 на PS1. После этого он работал над Tekken 3 вместе с композитором Namco Нобуёси Сано. Оба композитора выбрали для музыки игры жанр биг-бит, поскольку он соответствовал атмосфере игры и ранее не использовался в видеоиграх. В 1999 году они с Сано и другими композиторами работали и над Tekken Tag Tournament.

Окабэ ушёл из Namco в 2001 году и перешёл на фриланс, так как ему хотелось большей свободы для работы над неигровыми проектами. Три года спустя он основал продюсерскую студию Monaca. Первоначально в ее составе был только Окабэ, но позже к нему присоединились бывшие композиторы Namco, такие как Сатору Косаки, которые тоже хотели работать над неигровыми проектами. На сегодняшний день студия продолжает свою деятельность, занимаясь музыкой как для видеоигр и аниме, так и для других видов медиа, например, для игрового кино.

В 2010 году Окабэ был ведущим композитором музыки для игры Nier, в работе над которой ему помогали другие композиторы Monaca, такие как Какеру Исихама и Кейго Хоаши, а также композитор Cavia Такафуми Нисимура. Он писал саундтрек так, чтобы он соответствовал сюжету игры, и описал его как «загадочный, изысканный и эфемерный». Под руководством Ёко Таро, который учился в том же университете, что и Окабе, и был дизайнером 3D-графики в Namco, команде была предоставлена полная творческая свобода. При написании музыки к игре композиторы сотрудничали с англо-японской певицей Эми Эванс, автора текстов и исполнительницей песен игры.

Окабе, Исихама и Хоаши работали и над следующей частью серии Nier: Automata, вышедшей в 2017 году, в этот раз к ним присоединился Куниюки Такахаси. Музыка к игре была высоко оценена: на The Game Awards 2017 она получила награду за «Лучший саундтрек / музыку», а на церемонии IGN «Best of 2017 Awards» она заняла второе место в категории «Лучший оригинальный саундтрек».

В 2019 году он совместно с другим композитором Monaca Рюичи Такада и скрипачом Ю Манабэ работал над музыкой для игры в жанре королевской битвы Cyber Hunter.

Работы

Видеоигры

Аниме

Другие работы

Примечания

Внешние ссылки 

 Профиль  на Monaca (на японском языке)
 Дискография на VGMdb 

Композиторы музыки для компьютерных игр
Википедия:Биографии современников
Композиторы саундтреков к аниме
Родившиеся в 1969 году